Continental Divide ist
 der englische Begriff für die Kontinentale Wasserscheide in Nordamerika
 ein Fernwanderweg dort (Continental Divide Trail)
 der englische Originaltitel des Films Zwei wie Katz und Maus mit John Belushi